

Geografia 
 Vouthon – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Vouthon-Bas – comune francese nella regione del Grande Est
 Vouthon-Haut – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Isabelle de Vouthon – nobile francese, madre di Giovanna d'Arco